Кембл — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Кембл, Эдвин (1889—1984) — американский физик, лауреат медали Эрстеда, 1970 год.
 Семья английских актеров XVIII—XIX веков:
 Роджер (1721—1802)— основатель династии, актёр и руководитель бродячей труппы. Женат на Саре Уорд. Их наиболее известные дети:
 Сара Сиддонс (1755—1831) — актриса 
 Джон Филип (1757—1823) — актёр и драматург 
 Стивен (1758—1822) — актёр и администратор
 Чарльз (1775—1854) — актёр и драматург
 Кембл, Фанни (1809—1893) — английская актриса, дочь Чарльза.
 Кембл, Аделаида (1815—1879) — английская оперная певица (сопрано, меццо-сопрано); сестра Фанни.

Топоним 
 Кембл — аэродром в Глостершире, Великобритания.
 Кембл — кратер на Венере (см. Список кратеров Венеры).

См. также 
 Кембль